Cyclostrema miranda är en snäckart som beskrevs av Bartsch 1910. Cyclostrema miranda ingår i släktet Cyclostrema och familjen turbinsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Turbinsnäckor
miranda